Esquinçament o esquinç, ruptura d'un lligament o càpsula d'una articulació 
 Esquinçament o hèrnia, tumor provocat per la sortida total o parcial d'una víscera o d'una altra formació anatòmica per una obertura anormal de la paret que l'envolta